Shi Tao (journalist) (1968), Chinees journalist en dissident
 Shi Tao (schilder) (1642-1707), Chinees schilder ten tijde van de Qing-dynastie